Мирза Абдулгадир Вюсаги или Абдулгадир Исмаилзаде () – азербайджанский поэт, писатель. Автор либретто к операм «Шах Исмаил» и «Сейфульмулюк», драматических произведений «Юсиф и Зулейха», «Али хан» и «Шахзаде Исмаил». Отец Микаила Мушфига.

Биография и творчество 
Абдулгадир Исмаилзаде родился в 1869 году в Хызы, в селе Саядлы. Его отец, Молла Исмаил, был известным учителем в Хызы. Начальное образование Абдулгадир получил у своего отца, затем, для более глубокого изучения арабского языка обучался у губинского кази Ахунда Заки. Некоторое время преподавал в школе у отца. В 1902 году переехал в Баку, где продолжил преподавательскую деятельность.Некоторое время преподавал Джафару Джаббарлы. В 1905 году поступил на двухлетние педагогические курсы по новой методике образования, открытые обществом «Няшри-маариф». По окончании курсов начал преподавать уже по новой методике. В 1908 году получил приглашение в школу «Саадат» в Баку, где и проработал всю оставшуюся жизнь. Стихи Мирзы Абдулгадира, которые он писал под псевдонимом «Вусаги», издавались в газетах и журналах того времени. Муслим Магомаев свою оперу «Шах Исмаил» написал по мотивам поэмы Мирзы Абдулгадира «Шахзаде Исмаил». Вюсаги также написал либретто к операм «Шах Исмаил» и «Сейфульмулюк». Два либретто – «Юсиф и Зулейха» и «Али хан» – остались незавершёнными.

Мирза Абдулгадир Вюсаги скончался в 1914 году в Баку.

Память и наследие 
После ареста 4 июня 1937 года известного азербайджанского поэта Микаила Мушфига из его дома были изъяты десятки книг и сотни рукописей. Впоследствии конфискованные произведения были сочтены «не представляющими значимости» и сожжены 13 октября 1937 года. Скорее всего, среди этих уничтоженных книг и рукописей были и произведения Мирзы Абдулгадира Вюсаги.

В городе Хызы есть улица Мирзы Абдулгадира Вюсаги.

Семья 
В 1904 году Вусаги женился на Зулейхе Исмаилзаде. От этого брака родились Мирза Исмаилзаде, Беюкханым Исмаилзаде, Баладжаханым Исмаилзаде, Микаил Исмаилзаде (Микаил Мушфиг).

См. также 
 Микаил Мушфиг
 Джафар  Джаббарлы

Примечания

Литература 
 
Азербайджанские поэты
Поэты Азербайджана